Рашево може да се односи на:

 Рашево (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Рашево (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ